Harry Davis peut désigner :
 Harry Davis (1873-1947), joueur et manager américain de baseball ;
 Harry Davis (1956-), joueur de basket-ball américain.

Pseudonyme 

 Roberta Elizabeth (Betty) Sebenthall, une écrivaine américaine.